Por Leopoldo II, pode estar à procura de:

 Leopoldo II, Margrave da Áustria (1050–1095)
 Leopoldo II, Duque da Áustria (1328–1344)
 Leopoldo II, Príncipe de Anhalt-Dessau (1700–1751)
 Leopoldo II, Sacro Imperador Romano-Germânico (1747-1792);
 Leopoldo II, Príncipe de Lippe (1796–1851)
 Leopoldo II, Grão-Duque da Toscana (1797–1870)
 Leopoldo II da Bélgica (1835-1909);

Desambiguação